

Fiction 
  est, dans la version francophone de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, le nom de la première Étoile de la mort, une station militaire spatiale fictive de l'univers .
 L'Étoile noire est un roman écrit par Michael Reaves et Steve Perry situé dans l'univers étendu de Star Wars et décrivant la construction de cette station spatiale fictive.
 L'Étoile noire est un épisode de la deuxième saison de Goldorak ( de la série).
 Dark Star - L'étoile noire est une comédie de science-fiction écrite, réalisée et produite par John Carpenter.
 L'Étoile noire est une nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg.
 L'Étoile noire, un aventurier au cœur de la Russie souterraine est un roman autobiographique d'aventures de Paul-Henri Guiter publié par Arthaud .

Cosmologie 
 Une étoile noire, en gravité semi-classique, est un objet céleste hypothétique supermassif, analogue au trou noir, mais sans les conséquences mal appréhendées de ce dernier (singularité, déformation infinie de l'espace-temps, etc).
 Une étoile noire, en partie constituée de matière noire, est une des formes possibles pour les hypothétiques étoiles de population III.
 Une étoile noire, en mécanique newtonienne.
 Une 
 Une (étoile) naine noire est le stade ultime du refroidissement d'une naine blanche.

Autre 
 L'Étoile noire est un ordre de l'empire colonial français au Dahomey.
 L'étoile noire du Queensland est un saphir noir.
 L'Étoile noire de Strasbourg est un club de hockey sur glace basé à Strasbourg.
L'Étoile Noire (Dark Star) est une grotte découverte en 1984 en Ouzbékistan.
L'Étoile Noire, youtubeur.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre